

Sigle 
 Serial Peripheral Interface – un bus standard di comunicazione seriale
 Simulation Publications – Simulation Publications Inc, defunta casa editrice statunitense di wargame e giochi da tavolo
 Società psicoanalitica italiana
 Society of the Plastics Industry – associazione di produttori di plastica degli USA
 Stateful Packet Inspection – un metodo di filtraggio dei pacchetti da parte di un firewall
 Sindacato Pensionati Italiani – sindacato dei pensionati aderenti alla Confederazione Generale Italiana del Lavoro
Società Paleontologica Italiana – associazione senza fini di lucro per lo studio della paleontologia sul suolo italiano

Codici 
 SPI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Springfield (Illinois) (Stati Uniti)

Abbreviazioni 
 Nervo sciatico popliteo interno, nome alternativo del nervo tibiale – nervo della gamba.
 spinnaker – tipo di vela